Лю́тненский сельсовет — бывшая административная единица на территории Мстиславского района Могилёвской области Белоруссии. Упразднён в 2013 году, его населённые пункты вошли в состав Копачевского сельсовета.

Состав 
Лютненский сельсовет включал 14 населённых пунктов:

 Баньковщина — деревня.
 Будогощь — деревня.
 Гимботовка — деревня.
 Деснокита — деревня.
 Дубасно — деревня.
 Козловка — деревня.
 Кондратовск — деревня.
 Красная Поляна — деревня.
 Красный Берег — деревня.
 Лютня — деревня.
 Рассвет — деревня.
 Старое Село — деревня.
 Чернилово — деревня.
 Шамовщина — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Мстиславльский райисполком

Упразднённые сельсоветы Мстиславского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании